Ранчо ел Триунфо има више значења:

 Ранчо ел Триунфо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Триунфо, Кампо Лагуниља (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ел Триунфо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Триунфо (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику